

Малибай — село, Аккулинський район, Павлодарська область
 Малибай — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область